Зоковите има више значења:

 Зоковите (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Зоковите (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зоковите (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зоковите (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зоковите (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зоковите (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику